Чемпионат Белоруссии по шахматам 2015 прошёл с 12 по 22 января 2015 года в Минске.

 Место проведения: Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
 Категория: 8-я категория (средний рейтинг 2440,5).
 Главный судья: международный арбитр ФИДЕ Дмитрий Лыбин.

Участники 
Право на участие в чемпионате получили:

1. Три призёра предыдущего чемпионата Беларуси:
 международный гроссмейстер Кирилл Ступак (2557);
 международный гроссмейстер Алексей Александров (2593);
 международный гроссмейстер Сергей Жигалко (2672).

2. Победитель первенства Беларуси 2014 года среди юниоров: 
 международный мастер Анастасия Зезюлькина (2427).

3. Международные гроссмейстеры, имеющие рейтинг выше 2500 на 1 декабря 2014 года:
 международный гроссмейстер Никита Майоров (2596);
 международный гроссмейстер Андрей Жигалко (2579).

4. Игроки мужской сборной команды Беларуси на шахматной олимпиаде 2014 года:
 международный гроссмейстер Владислав Ковалёв (2539).

5. Шахматисты, занявшие 1—6 места в 1-м этапе чемпионата Беларуси:
 кандидат в мастера Егор Филипец (2090);
 мастер ФИДЕ Владислав Каташук (2146);
 кандидат в мастера Павел Смолич (2224);
 кандидат в мастера Никита Горшков (2218);
 международный мастер Валерий Смирнов (2291);
 кандидат в мастера Александр Кочеев (2375).

Запасные участники:
 кандидат в мастера спорта Алексей Терзи (2197);
 кандидат в мастера спорта Андрей Савицкий (2153).

Валерий Смирнов отказался от участия в чемпионате, поэтому количество участников было сокращено до 12 в соответствии с регламентом.

Таблица 

Первое место поделили Кирилл Ступак и Алексей Александров, но по лучшему показателю по системе Койя(5,5 против 5) первое место было присуждено Кириллу Ступаку.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Все партии и подробная информация на сайте openchess.by

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2015 год в шахматах
Январь 2015 года
Спорт в Белоруссии в 2015 году